Руђинешти има више значења:

 Руђинешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Руђинешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Руђинешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији